Le man avec les lunettes è un gruppo musicale italiano, attivo dal 2004.

Biografia
I Le Man Avec Les Lunettes sono una band indie pop italiana dal nome francese e che canta in inglese.

Nel 2004 nasce Saturate it, then reverse!, EP che contiene 5 brani di matrice pop. È il risultato del rimaneggiamento e perfezionamento da parte di Alessandro Paderno di alcuni brani appena abbozzati e registrati in maniera casalinga dal compagno di studi di Fabio Benni.
La neonata My Honey Records, etichetta che produce contemporaneamente dischi e miele, si offre di promuovere e pubblicare il primo EP in edizione limitata di 300 copie.

Le recensioni positive su carta stampata ed on-line spingono il duo ad esibirsi dal vivo. I live cominciano a sommarsi in Italia e all'estero, fino all'invito a partecipare all'"Emmabodafestivalen" in Svezia nel 2005. La band condivide il palco con The Polyphonic Spree, The Pipettes, Jens Lekman, Herman Düne e Wolf Parade. In occasione della trasferta, viene pubblicata un'edizione svedese di Saturate it, then reverse! con una veste grafica giallo-blu, distribuita esclusivamente dal
mailorder internazionale Vibrashop.

Al duo si uniscono Marco Franzoni (chitarra) e Riccardo Varini (batteria). Grazie al loro contributo nasce Qui cherche trouve, un altro EP pubblicato dalla My Honey Records in occasione del mini-tour francese svoltosi nel 2005.

Un primo tentativo di riunire in un unico supporto i pezzi della band si ha nel 2006, con la pubblicazione di Breasting the tape per la Best Kept Secret, una delle label indie-tape italiane.

Le date si infittiscono, la formazione si riduce a tre elementi e vengono registrati due pezzi inediti, Wimbledon e Tennis system and its stars, che trovano collocazione sui due lati del vinile trasparente in 7 pollici To improve your backhand, il cui tema è il gioco del tennis, sport praticato in giovane età da Fabio Benni.

Nuova collaborazione svedese per la band: Love is not for me è uno split album in doppio Mini-Cd, frutto della collaborazione con il duo svedese Rough Bunnies, composto da Anna Vermina e Frida Vermina, che con gli “occhialuti” condividono lo stesso approccio sgangherato per il pop.

La formazione si riduce ancora a due elementi subito dopo l'uscita di ?, secondo tentativo di riunire i lavori della band. Coprodotto da My Honey Records & Zahr Records, l'LP ? esce contemporaneamente anche negli Stati Uniti in vinile 12 pollici per la Old Gold records.
Grazie all'Homesleep Booking Dept, i live si moltiplicano ed esce il videoclip del brano Aging again, girato in termografia da
Luca Lumaca. Per presentare il vinile ?, Alessandro Paderno e Fabio Benni si trovano quindi nel 2007 sul divanetto di Brand New, programma televisivo musicale condotto da Alex Infascelli su MTV Italia.
Il singolo For a lover, tratto dallo stesso LP, è per parecchi mesi in rotazione su Radio 1 Rai.

Nel 2008 la formazione si espande a sei elementi per una piccola serie di esibizioni estive, per poi registrare le sessioni del futuro LP Plaskaplaskabombelibom, album tra i primi in Italia ad essere concepito per il download digitale gratuito. Ne seguirà quindi un'uscita in formato CD il 1º ottobre 2008. Esso racchiude 9 pezzi inediti ed è di fatto l'album di debutto.
Raccoglie il frutto di due anni di attività di studio e di live all'estero in Paesi come Germania, Francia, Danimarca, Svezia e Norvegia.

Plaskaplaskabombelibom ottiene notevole riscontro e le esibizioni live si moltiplicano in Italia, ma soprattutto all'estero. A pochi mesi dal release, Le man avec les lunettes condividono il palco con artisti come Jason Lytle (Grandaddy), St. Vincent, Those dancing days e Locas in Love. Nel gennaio del 2009 l'album viene presentato in tour in Germania, Spagna ed Inghilterra.
Nell'estate dello stesso anno i Le man avec les lunettes condividono il palco con Teenage Fanclub, BMX Bandits, Cats on fire e molti altri in occasione dell'Indietracks Festival in Inghilterra.
Viene girato da Luca Lumaca il videoclip del singolo I can't get anything, che trova alla voce Francesca Amati dei Comaneci.
Plaskaplaskabombelibom viene distribuito in Giappone dall'etichetta "Friend of mine". L'edizione è arricchita da brani inediti e da un DVD live eseguito presso il Teatro Magnani di Fidenza.

Nel 2010, in occasione dei mondiali di calcio in Sudafrica, partecipano, con una selezione di band provenienti dalle nazioni coinvolte, alla compilation Fast Forward: The World Cup Goes Indie.

Mentre l'attività live non si ferma mai, i Le man avec les lunettes contribuiscono alla nascita del collettivo "We were never being bored" che si occupa, con successo, della promozione di band italiane ed estere.

Alessandro Paderno avvia l'agenzia di booking "Headphonesman", promuovendo numerose band indie italiane e straniere come Be Forest e Making Marks.

Nel 2011 la formazione si riduce ancora ad un nucleo di quattro elementi in occasione delle registrazioni dell'EP Sparkles. Sparkles raccoglie sonorità decisamente nuove per la band e vede la luce, con la dovuta tranquillità, nel nuovo studio di registrazione "Us Random Calculator", studio in cui la band si circonda di strumenti musicali, attrezzature e microfoni vintage collezionati negli anni.
Sparkles esce in un'edizione molto particolare, il cui artwork è curato dalla bravissima e giovanissima fotografa canadese Laurence Philomene Olivier.
Il primo singolo Crawling down the stairs viene incluso nel progetto PEACE a cura di Amnesty International & Buffetlibre. Crawling down the stairs è anche un videoclip girato dal talentuoso videomaker americano Dylan Brady.
Sparkles viene eseguito interamente dal vivo all'interno del programma radiofonico Babylon condotto da Carlo Pastore su Radio 2 Rai.

I Le man avec les lunettes, nella primavera del 2012, ripartono per un nuovo tour alla volta dell'Europa dell'Est, toccando Paesi come Serbia, Bosnia-Erzegovina e Slovenia, con un progetto più ampio che coinvolge realtà come Kitchen TV e l'associazione Viaggiare i Balcani. La band è seguita dal fonico Lorenzo Caperchi e dal videomaker Niccolò Corradini. I girati e le registrazioni audio verranno quindi pubblicati con lo scopo di far conoscere la cultura e la realtà, musicale e non, di quei Paesi.

I Le man avec les lunettes partono poi nuovamente in tour per ultimare la promozione di Sparkles, suonando nei club italiani e condividendo il palco con band del calibro dei Fanfarlo.

I Le man avec les lunettes si occupano della direzione artistica e della realizzazione della rassegna musicale "Tutte Cose Nuove (e l'estinzione dei dinosauri)" coinvolgendo band come His Clancyness, Death in Plains e Welcome Back Sailor.

Formazione

Formazione attuale
 Fabio Benni - voce, organo, pianoforte, basso, synth (2004-presente)
 Alessandro Paderno - voce, chitarra, diamonica, synth (2004-presente)
 Daniela Savoldi - violoncello, cori (2008-presente)
 Simone Gelmini - batteria, percussioni, glockenspiel (2008-presente)
  Andrea Abeni - chitarra, cori (2012-presente)

Ex componenti
 Ombretta Ghidini - chitarra, cori, fisarmonica (2008-2011)
 Giorgio Marcelli - basso, contrabbasso (2008-2011)
 Marco Franzoni - chitarra (2005-2007)
 Riccardo Varini - batteria (2005-2006)

Discografia
 2004 - Saturate it, than reverse! (2005 ristampa Swedish Edition)
 2005 - Qui cherche trouve
 2006 - Breasting The Tape
 2006 - How To Improve Your Backhand
 2006 - Love Is Not For Me
 2008 - Plaskaplaskabombelibom (2009 ristampa Japanese version)
 2011 - Sparkles
 2014 - Make it happen

Videografia
 2007 Aging again (Luca Lumaca)
 2009 The happy birth of you and me (live) (Luca Lumaca)
 2009 Tennis system & its stars (live) (Luca Lumaca)
 2009 I can't get anything (Luca Lumaca)
 2009 Hallo (Elena De Giacinto)
 2010 Crawling Down The Stairs (Dylan Brady)
 2014 Former leader

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia